Olbia (Italië) - een stad in Italië op het eiland Sardinië
 Olbia-Tempio - de provincie waarvan die stad een van de hoofdsteden is
 Olbia (Oekraïne) - een voormalige havenstad aan de Zwarte Zee
 İzmit (oude naam: Olbia) - een stad in Turkije
 L'Almanarre (oude naam: Olbia) - plaats in de gemeente Hyères